2 miejscowości w Polsce: 
 Grabiszew – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice 
 Grabiszew – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz